Dies ist eine Liste der Fernsehfilme des ZDF, die „Ein Sommer in …“, seltener „Ein Sommer auf …“, „Ein Sommer im …“  oder „Ein Sommer an …“ im Titel tragen. Wie auch bei anderen ZDF-Filmreihen (z. B. Rosamunde Pilcher, Inga Lindström oder Katie Fforde) besteht zwischen den Filmen kein direkter Handlungszusammenhang. Wie üblich hat jeder Film eine ungefähre Dauer von 90 Minuten. Allen Filmen der Reihe ist gemein, dass die Protagonisten sich im Sommer an Schauplätzen inner- und außerhalb Deutschlands neu verlieben oder eine alte Liebe wiederentdecken.

Veröffentlichung 
Alle Filme sind im Rahmen des ZDF-Herzkinos jeweils an einem Sonntag zur Hauptsendezeit um 20:15 Uhr erstausgestrahlt worden. Die Filme werden vom ZDF als Filmreihe vermarktet und wurden teilweise auf DVD veröffentlicht.

Episodenliste

Weblinks 
 
 Ein Sommer in … auf der ZDF-Seite zur Sendung
 Ein Sommer in … bei ZDF Enterprises

Einzelnachweise 

!
Sommer in #Ein